Gresini bezeichnet:

 ein italienisches Motorradsportteam, siehe Gresini Racing

Gresini ist der Familienname folgender Personen:

 Fausto Gresini (1961–2021), italienischer Motorradrennfahrer und Motorradsportteambesitzer